Tibiti (rivier), ook wel Tabiti, is een rivier in Noord-Suriname
 Tabiti (Scythen), personage uit de Scythen-religie, koningin van de goden